Savigny kan syfta på:

 Savignyplatz – torg i stadsdelen Charlottenburg i Berlin, uppkallad efter F.K. von Savigny

Personer 
 Friedrich Karl von Savigny, tysk rättsvetenskapsman, företrädare för historiska skolan
 Karl Friedrich von Savigny, den föregåendes son, preussiska utrikesminister och diplomat
 Jules-César Savigny, zoolog och en auktor

Geografi

Frankrike 

 Savigny, Haute-Marne, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est, 
 Savigny, Haute-Savoie, departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Savigny, Manche, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Savigny, Rhône, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Savigny, Vosges, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Savigny-en-Revermont, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Savigny-en-Sancerre, departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Savigny-en-Septaine, departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Savigny-en-Terre-Plaine, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Savigny-en-Véron, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 
 Savigny-lès-Beaune, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Savigny-le-Sec, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Savigny-le-Temple, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Savigny-Lévescault, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Savigny-le-Vieux, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Savigny-Poil-Fol, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Savigny-sous-Faye, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Savigny-sous-Mâlain, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Savigny-sur-Aisne, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Savigny-sur-Ardres, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Savigny-sur-Braye, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Savigny-sur-Clairis, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Savigny-sur-Grosne, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Savigny-sur-Orge, departementet Essonne i regionen Île-de-France, 
 Savigny-sur-Seille, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Gratien-Savigny, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Schweiz 

 Savigny, Vaud, ort och kommun,

Se även
 Savigny (auktor)